Миннесота-авеню ():

 Миннесота-авеню — улица в Вашингтоне 
 Миннесота-авеню — станция Вашингтонского метро